Molekulska formula -{C12H12O4}- se može odnositi na:

 Eugenitin
 Nikl(II) acetilacetonate
 Siderin